Hermann Schlimme ist der Name folgender Personen:

* Hermann Schlimme (Politiker) (1882–1955), deutscher Politiker (FDGB)
 Hermann Schlimme junior (1921–1980), deutscher Wirtschaftsfunktionär, Generaldirektor des VEB Kombinat Deutrans
 Hermann Schlimme (Architekturhistoriker) (* 1969), deutscher Architektur- und Kunsthistoriker